Récréo může označovat:

 Karosa Récréo – model školního autobusu, vyráběného společností Karosa Vysoké Mýto v letech 1997 až 2007
 Irisbus Récréo – model školního autobusu, vyráběného společností Iveco v letech 2006 až 2013